Aureli ist der Familienname folgender Personen:

 Alessia Aureli (* 1984), italienische Eistänzerin
 Andrea Aureli (1923–2007), italienischer Schauspieler
 Aurelio Aureli (~1630–1708+), italienischer Librettist
 Emanuela Aureli (* 1973), italienische Parodistin
 Giuseppe Aureli (1858–1929), italienischer Maler